

Biografia 
Figlio di un falegname, fu allievo e collaboratore di Francesco Biangardi. Nel 1893 il Biangardi gli affida, ancora diciottenne, l'esecuzione delle tre croci per la varetta La crocefissione di Gesù al Calvario, opera che in epoca successiva restaurerà insieme agli altri gruppi di statue del Biangardi. Nel 1898 si trasferisce a Roma, qui fino al 1902 frequenta le botteghe d'arte degli scultori Francesco Jerace e Vincenzo Jerace. Nel 1902 fa ritorno a Cittanova dove si dedica soprattutto all'ebanisteria, nel 1907 si sposa. Tra il 1926 e il 1928 insegna disegno ornamentale. Nella sua vita si interessò anche di problematiche sociali.

Opere 
Molte delle sue opere sono conservate a Cittanova:

 I Quattro Evangelisti, sotto la cupola della Chiesa Matrice;
 Busto di Carlo Ruggiero (1910), scultura in marmo, all'ingresso della Villa Comunale;
 Busto di Garibaldi (1919), scultura in creta, presso la Società di Mutuo Soccorso;
 Fontana dei marmi, all'interno della Villa Comunale costruita coi resti del convento degli Alcantirini, distrutto dal terremoto del 1783;
 Vasca, sempre all'interno della Villa Comunale, con caratteristico "pagliarello" e sottopasso;
 Medaglione raffigurante il figlio prematuramente scomparso, opera in marmo, presso il cimitero del paese.

A Portigliola:

 Madonna Immacolata, scultura lignea.

Note

Bibliografia